

Квін-Анн — місто, штат Меріленд
 Квін-Анн — переписна місцевість в окрузі Графство принца Георга, штат Меріленд